Ochi ist der japanische Familienname folgender Personen:

 Hayato Ochi (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Hideo Ochi (* 1940), japanischer Karateka, Weltmeister 1966 und 1967 in Kumite und Kata
 Ryōsuke Ochi (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Takashi Ochi (1934–2010), deutsch-japanischer Mandolinenvirtuose 

Ochi (Όχη) ist die griechische Bezeichnung für
 Ochi (Euböa), ein Gebirge im äußersten Süden der Insel Euböa
 auch Oxi: Nein, körpersprachlich ausgedrückt mit einer typischen Kopfbewegung nach oben-hinten, manchmal auch nur durch leichtes Heben der Augenbrauen, oder lediglich durch ein leichtes Schnalzen mit der Zunge

Siehe auch:
 Ochi-Tag
 Griechisches Referendum 2015